De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1980 werd in het weekend van 5 en 6 januari 1980 gehouden in het Sportcentrum De Uithof in Den Haag. Kampioenen werden Ria Visser en Hilbert van der Duim.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd </small>

1980
Langebaanschaatsen in 1980
Sportevenement in Den Haag
Schaatsen in Zuid-Holland